Heiligfeld steht für:

 Heiligfeld, Wohnsiedlung in Zürich, Schweiz
 Heiligfeld, deutscher Name von Svaté Pole, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien

Siehe auch:
 Heiligenfeld